Salchuq jezik (ISO 639-3: slq), jedan od pet azerbajdžanskih jezika, južnoturkijska skupina, kojim govori nepoznat broj osoba u Iranu. Postoji i pretpostavka da je azerbajdžanski dijalekt.

Prema nekim izvorima etnička populacija iznosi oko 2 000. Mogući su potomci Turaka Seldžuka (Seljuk)

Izvori

Vanjske poveznice 
Salchuq (14th)
Salchuq (15th)

Južnoturkijski jezici
Jezici Irana
jezici po abecedi:S